Хвіст ластівки — поверхня спеціального типу
 Ластівчин хвіст — спосіб з'єднання деталей і вузлів.
 Ластівчин хвіст — тип особливостей функцій (катастроф) в теорії катастроф.
 Ластівчин хвіст — одна з назв метеликів махаонів.
 «Ластівчин хвіст» — картина Сальвадора Далі (1983).
 Ластівчин хвіст — в архітектурі форма зубця із загостреним роздвоєнням верху від середини в сторони.